Бензин:

 Бензин — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от 30 до 200 °C.
 Бензин — грузовая железнодорожная станция Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги.
 «Бензин» () — художественный фильм в жанре драмы режиссёра Моники Стамбрини (Италия, 2001).
 «Бензин, еда, жильё» () — художественный фильм в жанре мелодрамы режиссёра Эллисона Андерса (США, 1992).